Le terme théorie de la complexité peut désigner :

 L'étude des systèmes complexes ;
 La  théorie de la complexité, un domaine de l'informatique théorique visant à quantifier le temps (et plus marginalement, l'espace mémoire) nécessaire à la résolution d'un problème ;
 La théorie algorithmique de l'information : théorie visant à qualifier et quantifier la notion de complexité et de contenu en information d'un ensemble de données, notamment par la complexité de Kolmogorov.

Voir aussi 

 Théorie des systèmes (ou systémique ou théorie générale des systèmes), l'étude des systèmes
 Complexité
Science de la complexité
 Théorème de Mahaney
 Théorie de la simplicité